A futójáték a sakkjáték egyik nyílt megnyitása. Angol elnevezése: Bishop's Opening. Alapállása a 1. e4 e5 2. Fc4 lépések után áll elő. Nevét a 2. Fc4 lépésről kapta. Világos már a második lépésben fokozza a nyomást a d5-ös centrum mezőre, ezzel megakadályozva, hogy sötét meglépje a d5-öt. Egyúttal célba veszi a gyenge f7-et, amit csak a király véd. Világos az f2-f4 lépést tervezi, de ez igen ritkán valósul meg.

Az f2-f4 -es lépéssel hasonlít a királycselre és a bécsi játékra, de több más megnyitásba is átmehet.

Az  Encyclopaedia of Chess Openings (ECO) a futójátékot a C23 és C24-es kóddal jelöli.
A következő változatok szoktak előfordulni:

2...Hc6
2...Hf6
2...Fc5

Története
A futójáték a legrégebbi megnyitások egyike, már Lucena és Ruy Lopez is elemezték. Bent Larsen egyike volt azon nagymestereknek akik gyakran játszották. A megnyitás manapság ritka, de a meglepetés erejében bízva még mindig előfordul. Nunn nagymester arra használta, hogy elkerülje az orosz védelmet. 2007-ben Lékó Péter is megjátszotta Kramnyik ellen.

Főbb változatok
Mivel világos a második lépést követően nem tesz komoly fenyegetést, ezért sötét rengeteg válaszlépés közül választhat.

Sötét 2...Hf6 után
Berlini védelem
Talán a legnépszerűbb folytatás. Azonkívül, hogy fejlődik, célba veszi az e4 gyalogot, ezzel kiegyenlítve az állást.

3. d3
3. d4

Sötét 2...Hc6 után
Szintén jó folytatás. Ebből a megnyitásból lehet kihozni a Susztermattot.

Sötét 2...Fc5 után
3. b4 (Wing-meynyitás)
3. c3 (Philidor-variáció)
3...d5 
3...d6
3...Hf6
3. Hc3 
3. d3
3. Hf3 
3. Vg4

Egyéb változatok
2...c6 
2...d6
2...f5?! 
3. d3

Fordítás 

Sakkmegnyitások